

Geografia

Australia 
 Glebe – sobborgo della città di Hobart (Tasmania)
 Glebe – sobborgo della città di Sydney (Nuovo Galles del Sud)
 Glebe Park – parco della città di Canberra (Territorio della Capitale Australiana)

Canada 
 The Glebe – quartiere della città di Ottawa (Ontario)

Irlanda 
 Glebe – località di Leny, parrocchia civile nella contea di Westmeath (Leinster)
 Glebe – località di Taghmon, parrocchia civile nella contea di Westmeath (Leinster)

Regno Unito 
 Glebe – località nella contea del Tyrone (Irlanda del Nord)

Stati Uniti d'America 
 Glebe – località nella contea di Hampshire (Virginia Occidentale)

Svizzera 
 Le Glèbe – ex comune ora accorpato a Gibloux, comune nel distretto della Sarine (Canton Friburgo)